Abd-Rabbih forma part del nom de molts personatges:

 Ibn Abd Rabbih, poeta andalusí
 Abd Rabbihi al-Kabir, imam kharigita
 Abu-Abd-Rabbih, làqab de Khabbab ibn al-Aratt, company del profeta Muhàmmad

Notes